Теорема Вигнера — теорема квантовой механики.
Играет важную роль в математических основах квантовой механики.
Она определяет, как физические симметрии (вращение, перемещение в пространстве, CPT-преобразование) представлены математически в гильбертовом пространстве состояний.
Навана в честь Юджина Вигнера, доказавшего её в 1931 г.

Формулировка 
Пусть  и  — гильбертовы пространства,  — отображение нормированных лучей  и  пространства  на множество нормированных лучей пространства  так, что при этом выполняется условие:

 

Тогда существует оператор  из пространства  в пространство , определённый с точностью до постоянного множителя, который порождает  и который аддитивен, то есть обладает свойством:

 

и который является либо унитарным, то есть обладает свойством:

 

либо антиунитарным, то есть обладает свойством:

 

Доказательство см.

Пояснения 
Нормированным (или единичным) лучом называется совокупность всех единичных векторов в гильбертовом пространстве, коллинеарных с заданным вектором. Знак  означает
скалярное произведение в гильбертовом пространстве. Знак  означает операцию взятия модуля. Знак  означает операцию комплексного сопряжения.

Примечания

Литература 
 
 

Квантовая механика
Гильбертово пространство
Вигнера